Tye pode se referir a:

Pessoas 
 Christopher Tye: compositor e organista inglês.
 Colonel Tye: líder negro (black loyalist) na Guerra da Independência dos Estados Unidos da América.
 Michael Tye: artista estadunidense.
 Michael Tye: filósofo estadunidense.
 Tye Fields: boxeador estadunidense.
 Tye Tribbett: Cantor gospel, compositor e diretor de coro estadunidense.
 Tye: grafia alternativa para o nome da rainha Tiy do Antigo Egito.

Lugares 
 Tye: cidade no Texas, nos Estados Unidos da América.

Desambiguação